O Campeonato Regional do Maio de 2018-19 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.    O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM).  O número de clubes de temporada foi o primeiro com oito clubes. Na Segunda Divisão, quatros clubes qual presentada.

O campeão do torneio foi e Académico 83 conqustou o oito título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2019. Figueirense finido o primeiro e único tempo em segunda posição de divisão.

123 gols foi artilheirado deste temporada.

Clubes

Primeira Divisão
Académica da Calheta
Académico/83
Barreirense
 ASC Figueirense - Figueira da Horta
 Miramar - Ribeira Dom João
Morrerense
Onze Unidos
 Real Marítimo - Cascabulho

Segunda Divisão
SC Beira-Mar
 Cruzeiro SC - Calheta
 Santa Clara FC - Alcatraz e Pilão Cão
Santana

Resumo da Temporada
A edição 2018-19 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico/83.

Classificação Final

Primeira Divisão

{{Fb cl2 team |p=1 |t=Académico 83        |w=9|d=4|l=1|gf=25|ga=11|champion=y|qualified=y|bc=#d0f0c0}}

Segunda Divisåo
1a: Beira Mar

EstatísticasMelhor vitória::
Onze Unidos 4-0 Figueirense (26 de janeiro)
Morrerense 0-4 Académica da Calheta (30 de março)Melhor vitória na casa: Onze Unidos 4-0 Figueirense (26 de janeiro)Melhor vitória na visita:''' Morrerense 0-4 Académica da Calheta (30 de março)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio
Maio
Maio